Алонсо има више значења:

 Алонсо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алонсо, Лос Ромеро (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику